Federico IV puede referirse a:

 Federico IV el Pacífico, (1384-1440), margrave de Meißen y landgrave de Turingia;
 Federico IV del Palatinado, (1574-1610), príncipe elector del Palatinado desde 1583 hasta su muerte;
 Federico IV de Holstein-Gottorp (1671-1702), duque de Holstein-Gottorp desde 1695 hasta su muerte;
 Federico IV de Dinamarca (1671-1730), rey de Dinamarca y de Noruega (1699-1730);
 Federico Guillermo IV de Prusia (1795-1861), hijo mayor y sucesor de Federico Guillermo III como rey de Prusia desde 1840 hasta 1861.